Het Agnietenklooster in Amsterdam, waarvan de Agnietenkapel aan de Oudezijds Voorburgwal een restant is
 Het Agnietenklooster in Arnhem, waarvan de Waalse kerk een restant is
 Het Agnietenklooster in Elburg, waarin thans het Museum Elburg is gevestigd
 Het Agnietenklooster in Gouda, waarvan de Agnietenkapel aan de Nieuwe Markt een restant is
 Het Agnietenklooster in Sittard: zie Klooster Sint Agnetenberg
 Het Agnietenklooster in Tiel, waaraan de Agnietenhof zijn naam ontleent
 Het Agnietenklooster in Utrecht, waarin thans het Centraal Museum is gevestigd

Zie ook:
 Agnetenklooster (doorverwijspagina)